7. Европско првенство у рукомету 2006. одржано је у Швајцарској од 26. јануара до 5. фебруара 2006. Играло се у пет дворана у пет градова: Базелу, Берну, Сурзеу, Сент Галену и Цириху. На њему је свој први трофеј првака Европе освојила Француска, која је забележила само један пораз, у квалификационој фази од Шпаније, а са истом репрезентацијом је играла и у финалу. Домаћин Швајцарска је избачена већ у квалификационој фази, док је Данска била трећа и Хрватска четврта и тако се заједно са два првопласирана тима директно квалификовали на Светско првенство 2007.

Дворане

Квалификације 
Квалификационе утакмице су се играле од 5. јануара до 19. јуна 2005. Директан пласман на првенство је обезбедила Швајцарска као домаћин и пет најбољих тимова са претходног Европског првенства: Немачка, Словенија, Данска, Хрватска и Русија.

Квалификације су одржане у две фазе. Репрезентације су у групној фази биле подељене у шест група, а по две првопласиране екипе из сваке групе су пролазиле у плеј оф. Право да не учествују у првој фази и квалификације крену од плеј офа имало је осам екипа: Грчка, Исланд, Шпанија, Норвешка, Србија и Црна Гора, Француска, Чешка Република и Шведска — учесници Светског првенства 2005.

Групна фаза

Плеј оф

Учесници

Квалификациона фаза

Група А (Сент Гален)

Група Б (Базел)

Група Ц (Сурзе)

Група Д (Берн)

Други круг 
У други круг су се пласирале три првопласиране репрезентације из сваке групе. У други круг пренесени су сви резултати постигнути у првом кругу уз изостанак оног из утакмице са репрезентацијом која је била последња у групи и испала.

Група I (Базел)

Група II (Сент Гален)

Завршница 
Завршни мечеви играли су се 4. и 5. фебруара у Цириху.

За 5. место

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Екипа првенства 
 Голман:  Тијери Омејер
 Лево крило:  Едуард Кокшаров
 Леви бек:  Икер Ромеро
 Средњи бек:  Ивано Балић
 Десни бек:  Олафур Стефансон
 Десно крило:  Серен Стругер
 Пивот:  Роландо Уриос

 Најбољи играч (МВП):  Ивано Балић
 Најбољи стрелац:  Сергеј Рутенка (51 гол)

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене 2006.

Спољашње везе 
 Европско првенство 2006. на сајту ЕХФ-а
 Европско првенство у рукомету

Европско првенство у рукомету 2006.
Рукомет у Швајцарској
Рукомет у 2006.